Hans Sachs este numele următoarelor persoane:
Hans Sachs (1494 – 1576), poet din Nürnbergul medieval, a cărui poveste a servit ca model pentru libretele operelor Hans Sach de Albert Lortzing și Maeștrii cântăreți din Nürnberg de Richard Wagner
Hans Sachs (serolog) (1877 – 1945), serolog german